Larifuga rugosa is een hooiwagen uit de familie Triaenonychidae.

Triaenonychidae